Прохоровское сельское поселение

Тюменская область 
 Прохоровское сельское поселение — в составе Армизонского района

Удмуртия 
 Прохоровское сельское поселение — в составе Красногорского района